Фаренбах:

 Фаренбах — община в Германии.
 Фаренбах — река в Германии.